Domschule steht für:

 Domschule, eine mittelalterliche Schulform

Name oder Namensbestandsteil verschiedener Schulen:

 Domschule Güstrow
 Hildesheimer Domschule
 Domschule Konstanz
 Domschule Lübeck
 Domschule Osnabrück
 Domschule Schleswig
 Domschule Würzburg
 Domschule und Athenaeum Bremen
 Französische Domschule Berlin

Siehe auch:
 Domgymnasium
 Liste der ältesten Schulen im deutschen Sprachraum